Trichopteryx (grassenfamilie), een geslacht van planten uit de grassenfamilie
Trichopteryx (vlinders), een geslacht van vlinders uit de familie van de spanners